Echo Park kan syfta på:
 Echo Park (musikalbum av Feeder) – ett musikalbum från 2001 av Feeder

Geografi

USA 

 Echo Park (park i USA, North Carolina), Cabarrus County, 
 Echo Park (park i USA, Michigan), Antrim County, 
 Echo Park (park i USA, New York), Nassau County, 
 Echo Park (slätt i USA, Arizona, Cochise County), 
 Echo Park (park i USA, Arizona, Pima County), 
 Echo Park (park i USA, Kalifornien, Los Angeles County, lat 34,07, long -118,26), 
 Echo Park (slätt i USA, Colorado, Montezuma County), 
 Echo Park (slätt i USA, Colorado, Moffat County), 
 Echo Park (del av en befolkad plats), Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade USAförgreningar